Spejbl – postać z czeskiego teatru lalkowego
 planetoida (29471) Spejbl